Лукаш Мелих (; , Йилемнице) — чешский легкоатлет, метатель молота. Бронзовый призер чемпионата мира 2013 года.

Первым международным турниром в котором спортсмен принял участие была Всемирная летняя Универсиада в Тэгу в 2003 году, на которой Лукаш занял 4-е место. В 2005 году на чемпионате мира в Хельсинки, в 2006 году на чемпионате Европы в Гётеборге и в 2009 году на чемпионате мира в Берлине не выходил в финальные соревнования из сита квалификации. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине занял предпоследнее — 29 место. В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне занял 6-е место. В 2013 году на чемпионате мира в Москве в третьей попытке финала метнул снаряд на 79.36 метра, что сразу вывело его на третье место, которое в итоге за ним и осталось.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль на IAAF 
 

Легкоатлеты Чехии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года